L'édition masculine 2002 du tournoi de tennis de Dubaï s'est déroulée du  au , sur dur en extérieur. Elle est catégorisée International Series Gold. Il s'agit de la  du tournoi. L'épreuve de simple a été remportée par Fabrice Santoro et celle de double par Mark Knowles et Daniel Nestor.

Faits marquants 
 Fabrice Santoro remporte son  en simple en battant en finale Younès El Aynaoui. Il s'agit de son .
 En double Mark Knowles et Daniel Nestor remportent le titre en battant en finale la paire australienne et tenante du titre Joshua Eagle et Sandon Stolle. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2002) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2002
Dubai
2002 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2002
Tennis en mars 2002